Miejscowości w USA:
 Bladenboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
Gminy w USA:
 Bladenboro (ang. Bladenboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen